KKK může označovat:

 Ku-klux-klan, americkou rasistickou organizaci
 Koalici pro Karlovarský kraj, uskupení několika politických stran a organizací v Karlovarském kraji
 Koma Komalen Kurdistan, kurdskou politickou stranu
 Turecké pozemní síly (), složku Ozbrojených sil Turecka
 Kupa Keep Kingdom, Cartmanovo království